El término Fuente de las Tres Gracias puede referirse a los siguientes conceptos:

 Fuente de las Tres Gracias (Málaga), obra de José María Sánchez del siglo XIX.
 Fuente de las Tres Gracias (Barcelona), obra de Antoine Durenne de 1867.